Старые Горки — название нескольких населённых пунктов:
 Старые Горки — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Старые Горки — деревня в Зубцовском районе Тверской области.